Cuore di tenebra – romanzo di Joseph Conrad (1899)
Cuore di tenebra – film per la TV del 1994, tratto dall'omonimo romanzo di Conrad, per la regia di Nicolas Roeg
Cuore di tenebra – programma radiofonico di Rai Radio 3